Les Gladiateurs (en anglais The Gladiators) peut désigner :

Cinéma 
 Les Gladiateurs (Demetrius and the Gladiators), film de Delmer Daves sorti en 1954 ;
 Les Gladiateurs (The Gladiators, the Peace Game), film de Peter Watkins sorti en 1969.

Musique 
 The Gladiators, groupe de reggae jamaïcain

Autres pages d'homonymie